Cesar Laranjeira é um cantor, compositor e violonista de música popular brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro